Vaxholmen kan avse:

 Ön som Vaxholms fästning ligger på
 M/S Vaxholmen, personfärja i Vaxholm
 Den tidigare färjan Vaxholmen, omdöpt till M/S Merkurius år 2014, se M/S Merkurius